Ricardo López – pugile messicano
 Ricardo López Felipe – calciatore spagnolo
 Ricardo López Murphy – economista e politico argentino
 Ricardo López – criminale statunitense